Вечо́рек, Виечорек, Вичорек ():
  (, 1943—2016) — немецкая легкоатлетка.
 Вичорек, (Викчорек, Виечорек), Денис (, р. 1991) — немецкий фигурист.
  (, р. 1962) — польский футболист, тренер.
 Вечорек, Хенрик (; р. 1949) — польский футболист, тренер
 Вечорек-Цойль, Хайдемари (, р. 1942) — немецкая политик.
 Вечорек, Максим Владимирович (eng. Vechorek Maksim, р.1968) - российский спортсмен, дважды чемпион мира по футболу на болоте, организатор Российских турниров по футболу на болоте с 2009 года.